{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (86601) - || 2000 EU75 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86602) - || 2000 EN76 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86603) - || 2000 EX77 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86604) - || 2000 EM78 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86605) - || 2000 ES81 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86606) - || 2000 EB84 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86607) - || 2000 ET84 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86608) - || 2000 EK85 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86609) - || 2000 EP90 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86610) - || 2000 EB92 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86611) - || 2000 EE92 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86612) - || 2000 EY97 || 12 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86613) - || 2000 EW98 || 10 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86614) - || 2000 EA103 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86615) - || 2000 EJ109 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (86616) - || 2000 EP110 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (86617) - || 2000 EY113 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86618) - || 2000 EX116 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86619) - || 2000 EF120 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86620) - || 2000 EY120 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86621) - || 2000 EB121 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86622) - || 2000 EV121 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86623) - || 2000 EK122 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86624) - || 2000 EA123 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86625) - || 2000 EQ124 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86626) - || 2000 EV124 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86627) - || 2000 EJ126 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86628) - || 2000 ED127 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86629) - || 2000 EJ128 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86630) - || 2000 EL132 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86631) - || 2000 EM132 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86632) - || 2000 ES132 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86633) - || 2000 EY132 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86634) - || 2000 ED133 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86635) - || 2000 EE133 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86636) - || 2000 ER133 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86637) - || 2000 EO134 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86638) - || 2000 EQ134 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86639) - || 2000 EA135 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86640) - || 2000 EN135 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86641) - || 2000 EA136 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86642) - || 2000 EH140 || 1 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86643) - || 2000 ES141 || 2 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86644) - || 2000 EB145 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86645) - || 2000 ES145 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86646) - || 2000 EG147 || 4 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86647) - || 2000 EQ150 || 5 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (86648) - || 2000 EG152 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (86649) - || 2000 EM152 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (86650) - || 2000 EW153 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (86651) - || 2000 EC154 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (86652) - || 2000 EY158 || 12 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86653) - || 2000 EY170 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86654) - || 2000 ED172 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86655) - || 2000 ET183 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86656) - || 2000 EH184 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86657) - || 2000 EG185 || 5 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (86658) - || 2000 EQ185 || 5 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (86659) - || 2000 ER185 || 1 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86660) - || 2000 EH200 || 1 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86661) - || 2000 FG3 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86662) - || 2000 FA6 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86663) - || 2000 FS6 || 27 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86664) - || 2000 FS9 || 30 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86665) - || 2000 FD10 || 30 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86666) - || 2000 FL10 || 30 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86667) - || 2000 FO10 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86668) - || 2000 FZ10 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86669) - || 2000 FV14 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86670) - || 2000 FN15 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86671) - || 2000 FA19 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86672) - || 2000 FV19 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86673) - || 2000 FB23 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86674) - || 2000 FK23 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86675) - || 2000 FP25 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86676) - || 2000 FY28 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86677) - || 2000 FA29 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86678) - || 2000 FK29 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86679) - || 2000 FR30 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86680) - || 2000 FG31 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86681) - || 2000 FK33 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86682) - || 2000 FB35 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86683) - || 2000 FF35 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86684) - || 2000 FH38 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86685) - || 2000 FO39 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86686) - || 2000 FU39 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86687) - || 2000 FH41 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86688) - || 2000 FA44 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86689) - || 2000 FN45 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86690) - || 2000 FS45 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86691) - || 2000 FE46 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86692) - || 2000 FS47 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86693) - || 2000 FR48 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86694) - || 2000 FC49 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86695) - || 2000 FF49 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86696) - || 2000 FO49 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86697) - || 2000 FY49 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86698) - || 2000 FJ55 || 30 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86699) - || 2000 FU55 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86700) - || 2000 FD58 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten